Spútnik, sèrie de missions espacials no tripulades llançades per la Unió Soviètica a finals dels anys 1950 per demostrar la viabilitat dels satèl·lits artificials en òrbita terrestre
 Spútnik 1, primer satèl·lit artificial de la història 
 Spútnik 2, segona nau espacial llançada a l'òrbita terrestre el 1957, i la primera a dur a bord un animal viu 
 Spútnik 3, satèl·lit soviètic llançat el 1958 des de Baikonur 
 Spútnik 4, satèl·lit de l'URSS, part del programa Spútnik i prova de vol de la nau espacial Vostok 
 Spútnik 5, satèl·lit soviètic del programa Spútnik llançat el 1960 
 Spútnik 7, sonda espacial soviètica destinada a ser la primera nau espacial que exploràs el planeta Venus
 Dnepropetrovsk Spútnik, sèrie de satèl·lits artificials llançats per la Unió Soviètica entre 1961 i 1982
 Crisi de l'Spútnik, reacció nord-americana a l'èxit del Programa Spútnik de l'URSS
 Sputnik (agència de notícies)
 Sputnik (càmera fotogràfica)
 Sputnik Òrbita 90, programa musical de TVC (1991-2013 i 2017)
 Sputnikmusic o simplement Sputnik, lloc web musical
 Gam-COVID-Vac o Sputnik V, candidata russa de vacuna contra la COVID-19